Thiébault steht für:

 Thiébault-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Thiébault ist der Familienname folgender Personen:

 Dieudonné Thiébault (1733–1807), französischer Romanist und Grammatikdozent
 Paul Thiébault (1769–1846), französischer General 
 Samy Thiébault (* 1978), französischer Jazzmusiker